Питър Тейлър може да се отнася за:

 Питър Тейлър, английски футболист и треньор, роден 1928 г.
 Питър Тейлър, английски футболист и треньор, роден 1953 г.
 Питър Тейлър, британски журналист
 Питър Тейлър, австралийски играч по крикет
 Питър Тейлър, британски ботанист